Die Egyptian Premier League 1992/93 war die 36. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum achten Mal al Zamalek SC, al Zamalek SC konnte damit erstmals seit 1964 und 1965 seinen Meistertitel verteidigen. al Zamalek SC ist damit bis heute (Stand: 2022) außer dem Rekordmeister al Ahly SC die einzige Mannschaft, die zwei Mal in Folge ägyptischer Fußballmeister wurde. Seit der Vorsaison nicht mehr in der höchsten Spielklasse vertreten waren al Mokawloon Al Arab, Ala’ab Damanhor, Arsenal Le Caire und El Mansoura SC.

Neu in der Liga waren Gomhuriat Shebin nach einem Jahr Abstinenz, Tanta FC erstmals seit 1980 sowie Al Menia und Baladeyet El-Mahalla jeweils das erste Mal. Gomhuriat Shebin und Baladeyet El-Mahalla konnten die Klasse halten. Zusätzlich zu den zwei Neuaufsteigern, die gleich wieder die erste Spielklasse verlassen mussten, stieg Al-Sekka Al-Hadid ab. Der Pokalwettbewerb wurde zum dritten Mal in Folge von al Ahly SC gewonnen.

Modus 

Jede der 14 Mannschaften spielte je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1992/93